Предавець — населений пункт у Хорватії, в Загребській жупанії у складі громади Клоштар-Іванич.
 Предавець-Крижевацький — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Светі-Іван-Жабно.